Иоаннис Н. Своронас (, ; Миконос, 15 / 27 апреля 1863 — Афины, 25 августа / ) — греческий археолог и нумизмат. Директор Нумизматического музея Афин (1890—1922).

Биография 
Родился в 1863 году на острове Миконос. После окончания средней школы поступил в Юридическую академию при Афинском университете. Позднее бросил учёбу и посвятил свою работу археологии и нумизматике. Некоторое время учился в университетах Берлина, Лондона и Парижа (1883—1887). По возвращении в Грецию возглавил Нумизматический музей Афин, где проработал до конца своих дней. Директором музея стал в 1899 году.

В 1918—1920 профессор нумизматики при Нумизматическом музее Афин. С 1898 года публиковался в журнале «Международная археология и нумизматика (Journal International d’Archéologie Numismatique)».

Публикации 
 Numismatique de la Crète ancienne: accompagnée de l’histoire, la géographie et la mythologie de l’ile. Ouvrage récompensé par l’Académie des inscriptions et belles-lettres (Paris) et pub. aux frais de l’Assemblée des Crétois, Macon: Impr. Protat frères, 1890.
 Περί της σημασίας των νομισματικών τύπων των αρχαίων. Σβορώνος, Ιωάννης Ν., [1895].
 Φως επί των αρχαιολογικών σκανδάλων / Υπό Ιωάννου Ν. Σβορώνου. Αθήνησιν: Εκ του Τυπογραφείου των Αδελφών Περρή, 1896.
 Ο Λυκούργος και Αμβροσία [Ανάτυπο] / Ι. Ν. Σβορώνου, Athenes: Barth et von Hirst, 1898.
 Περί των εισιτηρίων των αρχαίων / I. N. Σβορώνου. Εν Αθήναις]: [Βαρτ και Χιρστ], [1898].
 Τις η νήσος «Συρίη» του Ομήρου (Συνέχεια και τέλος.) / Ι.Ν. Σβορώνου. Athènes: Barth et von Hirst, [1899].
 Νομίσματα [ανάτυπο] : Α'.) Αλεξανδρινά αστρονομικά. Β.) Απολλωνίας της εν Πόντω και της νήσου Πεπαρήθου / Ι.Ν. Σβορώνου. Athènes: Barth et von Hirst, éditeurs, [1899].
 Χρυσά νομίσματα και εικόνες των βασιλισσών της Αιγύπτου [ανάτυπο] / Ι.Ν. Σβορώνου. Athènes: Barth et von Hirst, [1899].
 Βυζαντιακά νομισματικά ζητήματα : Μετά 70 εικόνων / υπό Ιω. Ν. Σβορώνου. Αθήναι: Barth και Von Hirst Εκδόται, 1899.
 Der athenische Volkskalender. Athen: Barth und von Hirst, 1899.
 Les Nouveaux timbres-poste de l’île de Crète et le modèles de monnaies antiques. La Canée: Imprimerie du Gouvernement Crétois, 1905.
 Ερμηνεία των μνημείων του Ελευσινιακού μυστικού κύκλου : και τοπογραφικά Ελευσίνος και Αθηνών / υπό Ιω. Ν. Σβορώνου.
 Ιωάννης Ν. Σβορώνος, Kαι πάλιν περί του πίνακος της Ναννίου [ανάτυπο]. Athènes: Beck et Barth.

Примечания

Литература 
 Georgios P. Oikonomos: Jean N. Svoronos (1863—1922). In: Journal International d’Archéologie Numismatique. Band 21, 1927, S. 3-22.
 Hellmut Schubert: Svoronos, Ioannes Nikolaos. In: Peter Kuhlmann, Helmuth Schneider (Hrsg.): Geschichte der Altertumswissenschaften. Biographisches Lexikon (Der Neue Pauly. Supplemente. Band 6). Metzler, Stuttgart/Weimar 2012, ISBN 978-3-476-02033-8, Sp. 1206 f.

Ссылки 
 Svoronos, Jean Nikolaus — цифровая библиотека.
 Works by Svoronos at the Anemi Digital Library of Modern Greek Studies

Нумизматы Греции